Šmarje pri Jelšah – comune
 Šmarje, in italiano Monte di Capodistria – frazione della città di Capodistria
 Šmarje, in italiano Samaria – frazione della città di Aidussina